Густав Рихтер ():

 Рихтер, Густав (1823—1884) — немецкий исторический живописец и портретист.
  (1911—1999) — немецкий физик.
 Рихтер, Густав (1912—1997) — штурмбаннфюрер СС, консультант по еврейским делам в Главном управлении имперской безопасности.